Siljengojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721396-144099), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721402-143951), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721424-144002), sjö i Strömsunds kommun,  (10,6 ha)
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721428-143880), sjö i Strömsunds kommun,  (4,24 ha)
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721436-144074), sjö i Strömsunds kommun,  (10,58 ha)
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721447-143854), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721458-144015), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721459-143906), sjö i Strömsunds kommun,  (5,8 ha)
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721460-143988), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721461-143864), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721463-143974), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721468-143958), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721468-144049), sjö i Strömsunds kommun,  (4,51 ha)
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721488-143975), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721490-143932), sjö i Strömsunds kommun, 
Siljengojaureh (Frostvikens socken, Jämtland, 721537-143866), sjö i Strömsunds kommun,  (3,29 ha)
Siljengojaureh (Vilhelmina socken, Lappland, 721518-144033), sjö i Vilhelmina kommun, 
Siljengojaureh (Vilhelmina socken, Lappland, 721518-144050), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,89 ha)
Siljengojaureh (Vilhelmina socken, Lappland, 721532-144012), sjö i Vilhelmina kommun, 
Siljengojaureh (Vilhelmina socken, Lappland, 721572-144072), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn